Harmath József (1928) tornász, mesteredző
 Harmat József (1961) labdarúgó, edző